Teck bezeichnet:
 Teckberg, einen Zeugenberg der Schwäbischen Alb
 Burg Teck, eine Gipfelburg auf dem Teckberg
 Teck (mittelalterliches Adelsgeschlecht), eine Seitenlinie der Zähringer
 Haus Teck, eine Seitenlinie des Hauses Württemberg

Teck ist der Name folgender Personen:

 Berthold I. von Teck (~1200–1244), Bischof von Straßburg
 Franz von Teck (1837–1900), Mitglied der britischen Königsfamilie
 Francis von Teck (1870–1910), britischer Adliger

 Maria von Teck (1867–1953), Königin, Gemahlin von König Georg V. von England

Siehe auch:
 Teck Resources, kanadisches Unternehmen
 Kirchheim unter Teck, Stadt in Baden-Württemberg
 Tec, Tek, Tegg